Парвиз Махмудов (d. 29 июня 1983, Баку,) — композитор, певец и музыкальный продюсер. ,  в 2006 году был удостоен звания "Лучший композитор года" в Азербайджане.

Жизнь 
Парвиз Махмудов родился 29 июня 1983 года в Баку.

1989-2000 годах учился а средней школе 109,Низаминского района г. Баку

2000 году  поступил в факультет музыкального театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Карьера 
После окончания ВУЗ-а получил приглашение участвовать на теле-проекте "Йени Улдуз 1". Стал финалистом. В то время этот телепроект был самым успешным проектом Азербайджанского Телевидения.

С 2006-го года начал свою музыкальную карьеру. Сочинил много знаменитых песен поп жанра. Музыкальный автор больше 100 песен. Композитор нескольких хитов.  Например: Айгюн Казимова "Алышдырма",  Роя " Белке де" "бир ил кечди",  Севда Яхьяева "О заман", "Сенсиз",  "Буз кими" и т. д . На данный момент работает специалистом в Культурном центре им. Гейдара Алиева в поселке Зира, г. Баку.

В 2006 году Лучший композитор года.
В 2011 году получил "Qrand-2011" лучший композитор года.

Композиции 
 "Bilirəm” (2018)
 "Alışdırma"(2008)
 "Gəl bax gör"(2011)
 "Paramparca"(2018)
 "Dənizin Ortasında"(2021)
 "Bir il keçdi"(2009)
 "Bəlkədə"(2011)
 "Son görüş"(2011)
 "Sil getsin"(2012)
 "Çarəsiz xəstəlik"(2013)
 "Mən sənsiz"(2014)
 "Sultanım"(2014)
 "Mirasuel"(2017)
 “Problemdir sevgimiz”(2018)
 “Gəlmə yaxınıma” & Yaşar(2020)
 "O zaman"(2007)
 "Sənsiz"(2007)
 "Buz kimi"(2009)
 "Saxta"(2012)
 "Sən"(2012)
 "De mənə"(2013)
 "Bağlanıb ürək"(2014)
 "Yalan "(2014)
 "Ağlım səndə"(2017)
 “Son xəbər” (2019)
 “Sevgi etirafı”(2020)
 “Gəl Mənə”(2021)
 "İzlər"(2011)
 "Səndən önce səndən sonra"(2012)
 "Ola bilərdin"(2014)
 "Dəlisiyəm gecənin"(2014)
 "Yollar"(2016)
 "Sürgün"(2017)
 "Ürəyimin qatili"(2017)
 "Əllərim darıxmasın"(2018)
 “Vallah” (2019)
 “Ölümmü gərək” (2019)
 “Mehriban” (2019)
 “Yansın” (2020)
 "Hardan hara"(2014)
 "Eşqin dərindedir"(2015)
 "Hardasan"(2016)
 "İsti-isti"(2012)
 "Nələr oldu nələr"(2012)
 "Sənə dəyməz"(2014)
 "Məsafələr"(2015)
 "Çox özel"(2017)
 "Sevmə ürək"(2011)
 "Həyat səhnə"(2011)
 "Bir acı"(2014)
 "Sıgortasız sevgi"(2012)
 "Hardasan"(2011)
 "Canımda cansan"(2014)
 “Vətənim qayıdıb” (2020)
 "Gedə gedə"(2007)
 "Sus sus"(2008)
 "Dön mənə"(2017)
 "Gizli söz"(2016)
 "Səni sevdim"(2012)
 "Sən hər yerdə"(2011)
 "Hardan hara"(2017)

Семья 
2014 создал семью. Имеет двоих детей.

Галерея

Внешние ссылки 
 Facebook
 İnstagram
 YouTube

Примечания

Ссылки  

Новая жизнь хитов Айгюн Кязимовой и Бриллиант Дадашевой - ФОТО  
axsam.az
axsam.az
milli.az
mediatime
milli.az
axsam.az
deezer.com
metbuat.az
amazon
apple.com

Композиторы Азербайджана